Tashan bezeichnet
 das Tashan-Gebirge in China
 das Tashan-Wehr in China
 eine Großgemeinde im Kreis Santai in China, siehe Tashan (Santai)
 ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuecheng in China, siehe Tashan (Yuecheng)
 Tashan (Film), einen indischen Film aus dem Jahre 2008
 Tashan (Sänger)

sowie in anderer Schreibweise:
 Aylin Taşhan, türkische Botschafterin